Santiago del Estero – miasto w Argentynie
 Santiago del Estero – prowincja Argentyny